Байдеряково — название населённых пунктов в России:

 Байдеряково — село в Шигонском районе Самарской области.
 Байдеряково — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.
 Байдеряково — село в Яльчикском районе Чувашии.